Открытый чемпионат Гибралтара 2017 () — профессиональный снукерный турнир, который проходил с 7 по 11 марта 2018 года в Гибралтаре. Станет 17-м рейтинговым турниром сезона 2017/2018.

Действующий чемпион англичанин Шон Мерфи будет защищать свой титул.

Чемпионом стал валлиец Райан Дэй, который выиграл второй рейтинговый турнир в карьере и сезоне 2017/18 года. Он победил со счётом 4:0 китайского спортсмена Цао Юйпэна.

Призовой фонд 

 Победитель 25,000 £
 Финалист 12,000 £
 Полуфиналисты 6,000 £
 Четвертьфиналисты 4,000 £
 1/8 финала 3,000 £
 1/16 финала 2,000 £
 1/32 финала 1,000 £
 Высший брейк(сенчури) вне телетрансляции: TBC £
 Высший брейк(сенчури) во время телетрансляции: TBC £
 Всего: 153,000 £

Квалификация

Раунд 1 (любительский)

Раунд 2

Раунд 3

Основной турнир 
Номер участника, соответствует номеру посева на турнире, согласно рейтингу (PS:не является местом спортсмена в рейтинге).

(а) - спортсмен любитель, т.е снукерист не входит в мейн-тур в этого сезона.

Верхняя часть

Секция 1

Секция 3

Нижняя часть

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финал

Сенчури 
показаны сенчури только основного турнира

Всего сотенных серий:35

Примечания

Ссылки 

2018
2018 год в снукере